Kerk van Oostwold (Westerkwartier)
 Kerk van Oostwold (Oldambt)